Interpretation (aus lateinisch interpretātio ‚Auslegung‘, ‚Übersetzung‘, ‚Erklärung‘) steht für:

 Interpretation, Verständnis oder Deutung einer Aussage oder Situation
 Interpretation (Musik), Ausführung einer Komposition
 Interpretation (Logik), Struktur, die auf eine logische Formel bezogen wird

Siehe auch:

 Interpretant, Fachbegriff der Semiotik und Philosophie
 Interpreter (Begriffsklärung)
 Interpret (Begriffsklärung)